Keiō peut faire référence à:
 Ère Keiō
 Université Keiō, université japonaise
 Keiō Corporation, une entreprise de transport ferroviaire